FBD puede referirse a:
 Function Block Diagram; o
 Aeropuerto de Fayzabad (Afganistán), en su código IATA.

Siglas